La famille Basadona, nommée auparavant Cà d'Amore, originaire d'Altino, vint à Venise lors des invasions d'Attila. Elle eut le titre de tribun de plusieurs îles. Elle fut incluse dans la noblesse de Venise à l'issue de la guerre de Gênes en 1310 et a fourni des sujets aux principales charges de l'État.

Pietro, ambassadeur auprès du pape Clément X fut créé cardinal ;
Gerolamo, son fils, fut Procurateur de Saint-Marc et candidat à l'élection de doge de Venise.

Les armes de la famille sont composées d'une gironne d'or et d'azur de huit pièces. Quelques branches écartèlent ou portent en cœur 
l'aigle impériale et les fleurs de lys par concession des empereurs et des rois de France, auprès desquels leurs aïeux furent ambassadeurs de la République.

Sources 
 
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien